Akia steht für:
 Akia, Schlitten

geografische Objekte in Grönland:
 Akia (Berg), Berg im Distrikt Qaanaaq
 Akia (Halbinsel) (Nordlandet), Gebiet im Distrikt Nuuk
 Akia (Siedlung, Qaqortoq), Siedlung im Distrikt Qaqortoq
 Akia (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq
 Akia (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut
 Akia (Insel, Upernavik) (Langø), Insel im Distrikt Upernavik

Akia ist der Name folgender Personen:
 Akia (König), einen assyrischen König
 Allan Akia (* 1973), papua-neuguineischer Sprinter